Moncontour (Costes del Nord), municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)
 Moncontour (Viena), municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Batalla de Moncontour
 Cantó de Moncontour (Costes del Nord), divisió administrativa al departament de Costes d'Armor (regió de Bretanya, França)
 Cantó de Moncontour (Viena), cantó al districte de Châtellerault (departament de la Viena, França)
 Comunitat de municipis del País de Moncontour, estructura intercomunal al departament de Costes d'Armor (regió de Bretanya, França)